Балагура — українське прізвище.

Відомі носії 
 Балагура Олег Вікторович — директор ДП «Дослідне господарство „Шевченківське“» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України; кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.
 Балагура Олександр Миколайович (1961) — український та італійський кінодокументаліст
 Балагура Тетяна Іванівна (1950) — вчителька Полтавського міського ліцею № 1 імені І. П. Котляревського, Герой України

Див. також 
 Балагурак

Примітки 

Українські прізвища